Torcy puede referirse a: 

 Torcy, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Torcy, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Torcy, comuna francesa situada en Sena y Marne.